«Grand-Boucan» puede referirse a:
 Grand-Boucan, comuna haitiana del departamento de Nippes
 Grand-Boucan, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Grand-Boucan.
 Grand Boucan, Nombre alternativo de Boucan, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Mirebalais.
 Grand Boucan, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Plaine-du-Nord.